Wasserwiderstand kann sein:

 der Strömungswiderstand in Wasser
 ein elektrischer Widerstand mit Wasser als Widerstandselement